Łąccy herbu Brochwicz – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Brodzic – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Korzbok – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Pierzchała – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Pilawa – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Puchała – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Strzemię – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Szeliga – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Łąccy herbu Topór – polski ród szlachecki